

Musica
Ezio – melodramma di Pietro Metastasio del 1728, messo in musica da diversi autori
Ezio – opera di Georg Friedrich Händel del 1732, sul libretto del Metastasio
Ezio – opera di Saverio Mercadante del 1827, sul libretto del Metastasio

Onomastica
Ezio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Ezio – eunuco e consigliere dell'imperatrice bizantina Irene di Atene
Ézio – calciatore brasiliano
Ezio di Antiochia o Aezio di Celesiria – filosofo ariano
Flavio Ezio – generale romano che sconfisse Attila
Flavio Ezio – politico romano, console nel 454

Altro 
 Ezio Auditore – personaggio della serie Assassin's Creed
 Ezio – protagonista maschile de L'ombelico di Giovanna di Ernest van der Kwast